santa-rosense – abitanti di Santa Rosa (Brasile)
santa-rosense – abitanti di Santa Rosa de Goiás
santa-rosense – abitanti di Santa Rosa de Lima (Sergipe)
santa-rosense – abitanti di Santa Rosa de Viterbo (Brasile)